a palavra me é artigo
ME (Morte encefálica) trata-se de uma abreviação frequentemente usada na literatura médica lusitana e brasileira

Me (kana)
Ou ainda:
 Windows ME é um sistema operativo desenvolvido pela Microsoft

Abreviatura s
do estado de Maine, nos Estados Unidos
do termo inglês, apesar da tradução encefalomielite miálgica já existir
do Ministério da Educação (Portugal) em Portugal
o prefixo para aviões Messerschmitt
Microempresa
da revista Mundo Estranho

Desambiguações de siglas